Gauche anticapitaliste est le nom de plusieurs organisations de gauche :
 L'extrême gauche en général ;
 En Espagne, la Gauche anticapitaliste est une organisation politique de gauche radicale, section espagnole de la Quatrième Internationale - Secrétariat unifié ;
 En Suisse, la Gauche anticapitaliste est un parti politique fondé en 2008 ;
 En Belgique, la Gauche anticapitaliste est une organisation politique d'extrême gauche, section belge de la Quatrième Internationale - Secrétariat unifié ;
 En France, la Gauche anticapitaliste est une composante du Front de gauche et d'Ensemble, issue du Nouveau Parti anticapitaliste en 2012 ;
 En Grèce, l'Antarsya.
 Au niveau européen, la Gauche anticapitaliste européenne fédère plusieurs partis et organisations politiques de la gauche radicale implantées dans plusieurs pays du continent.